Хмырово — деревня Ульяновского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 15 хозяйств, 19 жителей.

География 
Деревня расположена в 4 км северо-восточнее районного центра пгт. Тамала, расстояние до административного центра сельсовета села Ульяновка — 13 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня образована как хутор в начале XIX века помещиком Хмыровым, в середине XIX века к Хмырову присоединился хутор Шориных (или Шариных), а в 1911 году — хутор Морозов. В начале XX века — в Дуровской волости Сердобского уезда Саратовской губернии, в деревне — земское начальное училище. С 1939 года — в составе Пензенской области. До 2010 года деревня входила в Берёзовский сельсовет Тамалинского района. В 2010 году Берёзовский сельсовет был упразднён, его территория вошла в состав Ульяновского сельского совета.

Численность населения

Улицы 
 Овражная.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов
 Официальный сайт администрации Тамалинского района
 Хмырово на карте Пензенской области
 Ныне существующие населенные пункты Тамалинского района Пензенской области

Населённые пункты Тамалинского района